Gornja Velika je lahko:
 Gornja Velika, Preseka (Hrvaška)
 Gornja Velika, Sokolovac (Hrvaška)